L’élection partielle municipale de la ville de Montréal de 2010 (Maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) a eu lieu le .

Références 

Politique à Montréal